AYN peut faire référence à :
 .

Ayn peut faire référence à :
 ʿAyn, une lettre arabe ;
 Ayn, une commune française de la Savoie ;
 Ayn, une région de Somalie ;
 Ayn Rand (1905-1982), une philosophe et romancière américaine (juive russe émigrée).